I19 eller I 19 eller I-19 kan syfta på:

I 19 – en benämning på Norrbottens regemente.
I-19 – en Interstate Highway i Arizona, USA, se Interstate 19.